Kickstarter (pedaal), een pedaal op een brom- of motorfiets
 Kickstarter (website), een crowdfundingwebsite

Zie ook 
 Kickstart